La Coppa d'Asia 1980 è stata la settima edizione della Coppa d'Asia. La fase finale si è disputata in Kuwait dal 15 settembre al 30 settembre 1980 e fu vinta proprio dai padroni di casa.



Squadre qualificate 
  qualificato automaticamente in quanto paese ospitante
  qualificato automaticamente in quanto campione in carica

Primo turno

Gruppo A 

15 settembre

16 settembre

17 settembre

18 settembre

19 settembre

20 settembre

21 settembre

22 settembre

24 settembre

25 settembre

Gruppo B 

15 settembre

16 settembre

17 settembre

18 settembre

19 settembre

20 settembre

21 settembre

22 settembre

24 settembre

25 settembre

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

1980
Calcio nel 1980
Competizioni sportive ad Al Kuwait